Бараба́нова — женская форма русской фамилии Барабанов. Известные носительницы:
 Барабанова, Лариса Александровна (1948—1987) — советская актриса.
 Барабанова, Мария Павловна (1911—1993) — советская и российская актриса.